M9 je lahko:
 Beretta M 92 FS, pištola
 M9, avtocesta v Veliki Britaniji
 Messier 9, kroglasta kopica v ozvezdju Kačenosca
 M9, bajonet
 M9, oklepno bojno inženirsko vozilo